Sulfonamid har to betydninger:
 Sulfonamid (kemi) – sulfonamid som funktionel gruppe i organisk kemi.
 Sulfonamid (antibiotika) – gruppe af antibiotika der indeholder en sulfonamid funktionel gruppe.